Graack ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Graack (* 1945), deutscher Schlagzeuger
 Johann Graack (1897–1942), deutscher Chemiker und Landrat
 Johann Martin Graack (1816–1899), deutscher Grafiker und Fotograf